Влади́мир Миха́йлов: Михайлов, Владимир — болгарский певец, композитор, актёр.
 
 
 Михайлов, Владимир Анатольевич (род. 1960) — советский и российский ювелир, художник-камнерез.
 Михайлов, Владимир Андреевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Михайлов, Владимир Африканович (род. 1953) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 
 Михайлов, Владимир Владимирович (1902—1980) — советский металлург.
 
 Михайлов, Владимир Дмитриевич (1929—2008) — советский писатель-фантаст, редактор.
 Михайлов, Владимир Игоревич (род. 1989) — белорусский хоккеист.
 Михайлов, Владимир Леонидович (род. 1957) — прозаик, сценарист, драматург, более известный как Владимир Лидский. 
 Михайлов, Владимир Михайлович (1942—2021) — советский композитор.
 
 Михайлов, Владимир Семёнович (более известен под фамилией Ямаш; род. 1939) — чувашский писатель и поэт.
 Михайлов, Владимир Сергеевич (род. 1943) — советский и российский военачальник, Герой Российской Федерации.
 Михайлов, Владимир Степанович (1920—1991) — Герой Советского Союза.